Ramah bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ramah (Conecuh County, Alabama)
 Ramah (Monroe County, Alabama)
 Ramah (Colorado)
 Ramah (Louisiana)
 Ramah (New Mexico)
 Ramah (Tennessee)
 Ramah (Texas)

in Kanada:
 Ramah (Neufundland und Labrador)

Weiteres:
 Ramah Navajo Indian Reservation, New Mexico

Siehe auch:
 Rama